Ács, város Komárom-Esztergom megyében
 Ács, mesterség
 Ács, régi magyar családnév